Trzciel est le nom :
 de la gmina de Trzciel, dans le powiat de Międzyrzecz, dans la voïvodie de Lubusz
 de la ville de Trzciel, chef-lieu de cette gmina